Die Burg Šelmberk (deutsch: Schellenberg) ist eine Ruine im Oberpfälzer Wald (Český les) rund einen Kilometer westlich von Ostrůvek (Inselthal) in der Gemeinde Lesná (Schönwald) im Okres Tachov in Tschechien. Sie liegt unweit der deutschen Grenze in der Nähe des Bachs Zlatý Potok (Goldbach) zwischen den Bergen Mlýnský vrch (Mühlberg) und Knízecí strom (Plesmetzberg).

Nur wenige Kilometer entfernt liegt auf Oberpfälzer Seite unterhalb des Havran (Großer Rabenberg) die Burg Schellenberg.

Weblinks 
 kleiner Artikel in tschechischer Sprache
 weiterer kleiner Artikel (tschechisch)
 Artikel in wikimapy (tschechisch)

Einzelnachweise 

Selmberk
Bauwerk im Okres Tachov
Lesná u Tachova
Selmberk